Espiet egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001-2008 Jean-Pierre Catenat
2008-2014 Bernard Piot

Demográfia

Látnivalók 
Curtoni kastély

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései